Hutton steht für:
 Hutton (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Hutton ist der Name folgender 

Orte

- im Vereinigten Königreich:
 Hutton Cranswick
 Hutton (Cumbria)
 Hutton (Essex)
 Hutton (Lancashire)
 Hutton (Scottish Borders)
 Hutton (Sommerset)

- in den Vereinigten Staaten:
 Hutton (Illinois)
 Hutton (Indiana)
 Hutton (Louisiana)
 Hutton (Maryland)
 Hutton (Minnesota)

geografischer Objekte:
 Hutton (British Columbia), Bahnhof in Kanada
 Hutton (Gebirge), Gebirge in der Antarktis
 Hutton (Kliff), Kliffküste in der Antarktis
 Hutton Rocks, Antarktis
 Hutton Sandstone Formation, Formation in Australien
 Hutton (Ölfeld), Ölfeld in der Nordsee
 Hutton Castle, Schloss in Hutton (Scottish Borders)
 Hutton-Kliffs, Kliffs auf der Ross-Insel in der Antarktis
 Hutton Mountains, Gebirge im Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel

astronomischer Objekte:
 (6130) Hutton, ein die Marsbahn kreuzender Asteroid des Hauptgürtels
 Hutton (Mond) Mondkrater
 Hutton (Mars), Marskrater

Unternehmen:
 J. E. Hutton, britischer Automobilhersteller
 Walker & Hutton, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Hutton Companies, US-amerikanischer Bauträger